La participation de la France aux Jeux olympiques de l'ère moderne débute aux Jeux de la première olympiade en 1896 à Athènes.

La France a participé à toutes les éditions des Jeux olympiques d'été (sauf officiellement aux Jeux de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis, une médaille d'argent d'Albert Corey au marathon étant toutefois attribuée à la France), et à toutes les éditions d'hiver depuis les  Jeux olympiques d'hiver en 1924 à Chamonix.

Le record de podiums et de titres de la France aux Jeux date de ceux de Paris en 1900 avec cent-deux médailles et vingt-sept titres. Mais il s'agit d'un cas particulier, et il faut plutôt se référer aux quinze médailles d'or des Jeux d'Atlanta 1996 pour une  place au rang des nations, ou aux quarante-trois médailles des Jeux de Pékin en 2008. Aux Jeux d'hiver, la France atteint son sommet à PyeongChang en 2018 avec cinq médailles d'or et un total de quinze podiums.

Le record de titres aux Jeux olympiques est détenu par le biathlète Martin Fourcade avec cinq médailles d'or aux Jeux d'hiver, tandis que le record de podiums est la propriété des escrimeurs Philippe Cattiau et Roger Ducret, dans les années 1920-1930 avec huit médailles chacun. Martin Fourcade suit avec sept médailles (deux en argent en plus de ces cinq titres), devant trois autres escrimeurs, Lucien Gaudin, Christian d'Oriola et Philippe Riboud (six médailles).

Les sportifs français à avoir gagné trois médailles d'or sur trois Jeux et dans la même discipline sont Tony Estanguet en canoë slalom, Teddy Riner en judo, et les handballeurs Nikola Karabatic, Michael Guigou et Luc Abalo, alors que l'épéiste Laura Flessel est l'athlète féminine française la plus décorée avec cinq médailles.
 
L'esprit olympique français a intégré l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019.

Histoire 

Le , à la Sorbonne, à Paris, Pierre Frédy, baron de Coubertin annonce son intention de rétablir les Jeux olympiques, sur une base conforme aux conditions de la vie moderne. Le 23 juin 1894, à Paris, un congrès international vote à l'unanimité le rétablissement des Jeux olympiques et la constitution d'un comité international olympique sous l'impulsion du baron français Pierre de Coubertin. Son idée : l'internationalisation qui permettait de rendre en France l'opinion des élites attentives à ce que pouvait être le rôle du sport dans l'éducation de la jeunesse.

Deux ans plus tard, en 1896, les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne sont inaugurés sur les lieux antiques. La France fait partie des quatorze premières nations à participer à ces Jeux d'Athènes.
La même année, Pierre de Coubertin devient le deuxième président du CIO.

Quatre ans plus tard, en 1900, Paris accueille à son tour les Jeux dans le cadre de l'Exposition universelle de 1900.

Pour la  édition, la France n'envoie pas de délégation à Saint-Louis en raison du coût du déplacement transatlantique. Seul Albert Corey, expatrié aux États-Unis depuis 1903, participe. Il remporte la deuxième place au marathon. Il remporte également une autre médaille d'argent pour l'Équipe mixte sur l'épreuve par équipe des 4 miles.

La France accueille une seconde fois les Jeux olympiques d'été à Paris en 1924.

Aux Jeux olympiques de Rome en 1960, la délégation française ne remporte que cinq médailles et aucun titre olympique, son plus bas niveau historique pour les jeux d'été, ce qui émeut l'opinion publique et certaines personnalités politiques. Dès lors, le Général de Gaulle décide de « donner au sport français les moyens de ses ambitions. En , il inaugure la halle Maigrot située au centre de ce qui deviendra l'INSEP. À l'époque, c'est la plus grande salle couverte d'Europe. »

Deux autres villes françaises se portent candidates, Lyon pour les Jeux d'été de 1968 et Lille pour ceux de 2004, mais sont toutes les deux éliminées.

Après avoir postulé en vain pour les Jeux 1992, 2008 et 2012, Paris décroche à nouveau le 13 septembre 2017, l’obtention des Jeux d'été de 2024.

Autorité de tutelle

Bilan général

Total des médailles 
Après les Jeux olympiques de 2022, la France totalise  (,  d'argent et  de bronze) en  aux Jeux olympiques ( aux jeux d'été et  aux jeux d'hiver).

Classement des nations 
Toutes éditions des Jeux olympiques confondues, la France se classe  dans le classement des médailles olympiques par nation derrière les États-Unis, la Russie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

Les records

Généralités 
 
La France a remporté le plus grand nombre de médailles de son histoire aux Jeux olympiques de 1900 à Paris avec  dont  (record historique de médailles d'or reconnu par le CIO depuis juillet 2021). Elle a obtenu lors de cette olympiade la première place des nations. Mais lors de ces Jeux, disputés dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris 1900, plusieurs épreuves ne furent disputées que par des Français, sans compter le fait que plusieurs autres ne se sont pas vues reconnaitre ultérieurement la qualité olympique.

Jeux olympiques d'été 
Hormis cet exploit, en ce qui concerne les records des JO d'après-guerre, les Jeux olympiques d'été d'Atlanta de 1996 ont permis à la délégation française de remporter  olympiques. La France est parvenue à se hisser au troisième rang du classement des nations aux Jeux d'été de Londres en 1948 (égalant la troisième place aux Jeux de Paris en 1924 et à ceux de Los Angeles en 1932).

Concernant le nombre total de médailles, les Jeux d'été de Pékin en 2008 ont permis d'établir un record de  :  en août 2008, à la fin de cette édition, la France remporte . Ce record est battu  plus tard aux Jeux de Rio en 2016 avec . Cependant, en août 2017, deux athlètes français ayant concouru à Pékin en 2008 ont reçu une médaille à la suite de disqualifications de médaillés et sur décision du CIO. Yannick Szczepaniak (lutte gréco-romaine) a obtenu une médaille de bronze et Manuela Montebrun (lancer du marteau) est également médaillée de bronze. De ce fait, le total de médailles obtenues par la France aux JO de 2008 est de 43.

Jeux olympiques d'hiver 

En ce qui concerne les Jeux olympiques d'hiver, le record de médailles d'or de la France est de 5, obtenu aux Jeux de 2018 à PyeongChang puis égalé aux Jeux de 2022 à Pékin.

Le plus grand nombre de médailles obtenues par la France aux Jeux olympiques d'hiver est de 15 (record battu aux Jeux à Sotchi en 2014 puis égalé à PyeongChang en 2018).

Au classement des nations aux Jeux olympiques d'hiver, la France obtient son plus haut niveau aux Jeux d'hiver de Grenoble en 1968 avec une troisième place par nombre de médailles.

Résultats par année

Total Jeux olympiques

Jeux olympiques d'été

- Tableau

- Graphiques

-- Graphiques médailles 
Évolution du nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze aux JO d'été de 1896 à 2020

Évolution du nombre de médailles aux JO d'été de 1896 à 2020

</center>

-- Graphique rang 
Évolution du rang aux JO d'été de 1896 à 2020

</center>

Jeux olympiques d'hiver

- Tableau

- Graphiques

-- Graphiques médailles 
Évolution du nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze aux JO d'hiver de 1924 à 2022

Évolution du nombre de médailles aux JO d'hiver de 1924 à 2022

-- Graphique rang 
Évolution du rang aux JO d'hiver de 1924 à 2022

Résultats par sport

Jeux olympiques d'été 
Aux Jeux olympiques d'été, de 1896 et 2020, l'escrime est le sport qui a rapporté le plus de récompenses aux sportifs français ( dont  et ), suivi par le cyclisme ( dont  et ).

Récapitulatif 1896-2020

Médailles d'or

Médailles d'argent

Médailles de bronze

Total

Jeux olympiques d'hiver 
Aux Jeux olympiques d'hiver, de 1924 et 2018, ce sont les sports de neige qui apportent le plus de médailles (en particulier le ski alpin avec 48 médailles obtenues dont 15 en or) loin devant les sports de glace.

Récapitulatif 1924-2022

Médailles d'or

Médailles d'argent

Médailles de bronze

Total

Records

Sportifs les plus titrés

5 médailles d'or 
 Biathlon : Martin Fourcade

4 médailles d'or 
 Escrime : Christian d'Oriola et Lucien Gaudin

3 médailles d'or 
 Athlétisme : Marie-José Pérec
 Canoë-kayak : Tony Estanguet
 Cyclisme : Paul Masson, Robert Charpentier, Daniel Morelon, Florian Rousseau et Félicia Ballanger
 Escrime : Philippe Cattiau, Roger Ducret et Jehan Buhan
 Handball : Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michaël Guigou
 Judo : Teddy Riner
 Ski alpin : Jean-Claude Killy

2 médailles d'or 
Athlétisme : Micheline Ostermeyer
Biathlon : Quentin Fillon Maillet
Croquet : Gaston Aumoitte
Cyclisme : Armand Blanchonnet, Guy Lapébie, Pierre Trentin et Julien Absalon
Equitation : Xavier Lesage, André Jousseaume et Pierre Jonquères d'Oriola
Escrime : Albert Ayat, Gaston Alibert, Alexandre Lippmann, André Labatut, Georges Buchard, Georges Tainturier, Jean Piot, René Bougnol, Adrien Rommel, Jacques Lataste, Pascale Trinquet, Philippe Boisse, Philippe Riboud, Jean-François Lamour, Éric Srecki, Laura Flessel, Brice Guyart, Fabrice Jeannet, Jérôme Jeannet et Julien Pillet
Haltérophilie : Louis Hostin
Handball : Daouda Karaboué, Thierry Omeyer, Jérôme Fernandez, Guillaume Gille, Daniel Narcisse, Didier Dinart et Bertrand Gille 
Judo : David Douillet et Clarisse Agbegnenou
Natation : Alain Bernard et Yannick Agnel
Patinage artistique : Pierre Brunet et Andrée Joly
Ski alpin : Henri Oreiller et Marielle Goitschel
Snowboard : Pierre Vaultier
Tennis : André Gobert et Suzanne Lenglen
Tir sportif : Paul Colas
Voile : Nicolas Hénard

Sportifs les plus médaillés 

 Aux Jeux olympiques d'été, le record du nombre de médailles masculines est détenu par les escrimeurs, Philippe Cattiau et Roger Ducret, dans les années 1920 avec 8 médailles chacun. Viennent ensuite les escrimeurs, Lucien Gaudin, Christian D'Oriola et Philippe Riboud (6 médailles).

 Aux Jeux olympiques d'hiver, avec 7 médailles, le biathlète Martin Fourcade est le sportif français le plus médaillé, par ailleurs seul quintuple champion olympique tous Jeux confondus.

 Chez les femmes, l'escrimeuse Laura Flessel-Colovic est la sportive française la plus médaillée aux Jeux olympiques, avec 5 médailles.

Autres statistiques

Sportifs médaillés à plusieurs olympiades 

 Sportif médaillé à 5 olympiades :
 Escrime : Philippe Cattiau
 Sportifs médaillés à 4 olympiades :
 Cyclisme : Daniel Morelon
 Equitation : André Jousseaume
 Escrime : Roger Ducret
 Handball : Luc Abalo, Michaël Guigou, Nikola Karabatic
 Judo : Teddy Riner

Sportifs champions olympiques dans une même olympiade 

 Sportifs triples champions olympiques dans une même olympiade :
 Biathlon : Martin Fourcade (2018)
 Cyclisme : Paul Masson (1896)
 Cyclisme : Robert Charpentier (1936)
 Escrime : Roger Ducret (1924)
 Ski alpin : Jean-Claude Killy (1968)
 Sportifs doubles champions olympiques dans une même olympiade :
 Athlétisme : Marie-José Pérec (1996)
 Biathlon : Quentin Fillon Maillet (2022)

Sportifs médaillés les plus jeunes

Sportifs médaillés les plus âgés

Sportifs médaillés les plus grands

Sportifs médaillés dans plusieurs disciplines 
 Jean Collas, Charles Gondouin, Émile Sarrade (or en rugby (1900) et argent au tir à la corde (1900)).
 Louis Martin, Désiré Merchez (bronze en natation et en water-polo (1900)).

Podium avec 3 médailles françaises 
 Gaston Aumoitte  Georges Johin  Chrétien Waydelich  (Croquet, simple une balle, 1900)
 Chrétien Waydelich  Maurice Vignerot  Jacques Sautereau  (Croquet, simple deux balles, 1900)
 Eugène Mougin  Henri Helle  Émile Mercier  (Tir à l'arc, chapelet , 1900)
 Louis Bastien  Louis Hildebrand  Auguste Daumain  (Cyclisme, , 1900)
 Emile Coste  Henri Masson  Marcel Boulenger  (Escrime, fleuret individuel, 1900)
 Lucien Mérignac  Alphonse Kirchhoffer  Jean-Baptiste Mimiague  (Escrime, fleuret maître d'armes, 1900)
 Albert Ayat  Emile Bougnol  Henri Laurent  (Escrime, épée maître d'armes, 1900)
 Roger de Barbarin  René Guyot  Justinien de Clary  (Tir, fosse olympique, 1900)
 Maurice Larrouy  Léon Moreaux  Eugène Balme  (Tir,  pistolet feu rapide 60 coups, 1900)
 Gustave Sandras  Noël Bas  Lucien Démanet  (Gymnastique, 1900)
 Gaston Alibert  Alexandre Lippmann  Eugène Olivier  (Escrime, épée, 1908)
 Eugène Grisot  Louis Vernet  Gustave Cabaret  (Tir à l'arc, continental round , 1908)
 Armand Massard  Alexandre Lippmann  Gustave Buchard  (Escrime, épée, 1920)
 Albert Séguin  Jean Gounot  François Gangloff  (Gymnastique, saut de côté, 1924)
 Jean-Frédéric Chapuis  Arnaud Bovolenta  Jonathan Midol  (Ski acrobatique, skicross, 2014)

Podium avec 2 médailles françaises 
 James Couttet  Henri Oreiller  (Ski alpin, slalom hommes, 1948)
 Henri Oreiller  James Couttet  (Ski alpin, combiné hommes, 1948)
 Micheline Ostermeyer  Jacqueline Mazéas  (Athlétisme, lancer du disque, 1948)
 Jehan Buhan  Christian d'Oriola  (Escrime, fleuret, 1948)
 Jean Vuarnet  Guy Périllat  (Ski alpin, descente hommes, 1960)
 Jean-Claude Magnan  Daniel Revenu  (Escrime, fleuret, 1964)
 Marielle Goitschel  Christine Goitschel  (Ski alpin, slalom géant dames, 1964)
 Christine Goitschel  Marielle Goitschel  (Ski alpin, slalom dames, 1964)
 Jean-Claude Killy  Guy Périllat  (Ski alpin, descente hommes, 1968)
 Marielle Goitschel  Annie Famose  (Ski alpin, slalom dames, 1968)
 Daniel Morelon  Pierre Trentin  (Cyclisme sur piste, vitesse, 1968)
 Danielle Debernard  Florence Steurer  (Ski alpin, slalom dames, 1972)
 Pierre Quinon  Thierry Vigneron  (Athlétisme, saut à la perche, 1984)
 Philippe Boisse  Philippe Riboud  (Escrime, épée, 1984)
 Fabrice Guy   Sylvain Guillaume    (Combiné nordique, 1992)
 Edgar Grospiron  Olivier Allamand   (Ski acrobatique, bosses, 1992)
 Éric Srecki  Jean-Michel Henry  (Escrime, épée, 1992)
 Lionel Plumenail  Franck Boidin  (Escrime, fleuret, 1996)
 Laura Flessel  Valérie Barlois  (Escrime, épée, 1996)
 Brigitte Guibal  Anne-Lise Bardet  (Canoë-kayak, slalom kayak, 2000)
 Jean-Pierre Vidal  Sébastien Amiez  (Ski alpin, slalom, 2002)
 Benoît Peschier  Fabien Lefèvre  (Canoë-kayak, kayak, 2004)
 Laura Flessel-Colovic  Maureen Nisima  (Escrime, épée, 2004)
 Anne-Caroline Chausson  Laëtitia Le Corguillé  (Cyclisme, BMX, 2008)
 Julien Absalon  Jean-Christophe Péraud  (Cyclisme, VTT, 2008)
 Amaury Leveaux  Alain Bernard  (Natation, , 2008)
 Michaël Llodra Jo-Wilfried Tsonga  Julien Benneteau Richard Gasquet  (Tennis, double messieurs, 2012)
 Martin Fourcade  Jean-Guillaume Béatrix  (Biathlon, poursuite, 2014)
 Steve Missillier  Alexis Pinturault  (Ski alpin, slalom Géant, 2014)
 Alexis Pinturault  Victor Muffat Jeandet  (Ski alpin, combiné, 2018)

Médailles sur deux générations 
 Marcel Renaud  père d'Éric Renaud et Philippe Renaud 
 Henri Padou  père de Henri Padou 
 Philippe Boisse  père d'Érik Boisse 
 Marcel Rozier  père de Philippe Rozier 
 Jackson Richardson  père de Melvyn Richardson 
 Pascal Mahé  père de Kentin Mahé

Fratries médaillées 
  Pascal et  Patrick Barré
  Claude et  Jacques Brodin
  Georges et  Gustave Buchard
  Isabelle et  Paul Duchesnay
  Patrice et  Tony Estanguet
  André et  Edward Gardère
  Bertrand et  Guillaume Gille
  Christine et  Marielle Goitschel
  Christophe et  Steeve Guénot
  Maurice et  Robert Gufflet
  Jean-Jacques et  René Guissart
  Maurice et  Victor Hochepied
  Fabrice et  Jérôme Jeannet
  Nikola et  Luka Karabatic
  Laure et  Florent Manaudou
  Camille et  Maurice Mandrillon
  Georges et  Jacques Morel
  Jean-Louis et  Jean-Claude Olry
  Yves et  Marc Pajot
  Amédée,  Thubé et  Jacques Thubé
  Damien et  Gaël Touya
  Pascale et  Véronique Trinquet
  Fernand et  Marcel Vandernotte

Conjoints médaillés 

Marguerite Broquedis (Tennis - Simple et double mixte aux Jeux de Stockholm 1912) :  et François Borde (Rugby aux Jeux d'Anvers 1920 et Jeux de Paris1924) .

Tony Yoka (Boxe - Poids super-lourds) et Estelle Mossely (Boxe - Poids légers) :  aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro.

Nombre d'olympiades 
 Sept : Jeannie Longo
 Cinq : Nikola Karabatic,Michaël Guigou, Philippe Cattiau, André Jousseaume, Raoul Paoli, Pierre Jonquères d'Oriola, Mélina Robert-Michon, Laura Flessel-Colovic, Erwann Le Péchoux

Classement des médaillés par sport

Jeux olympiques d'été

Athlétisme (93 sportifs avec au moins une médaille)

Aviron

Basket-ball

Boxe

Canoë-kayak

Cricket

Croquet

Cyclisme

Équitation

Escrime

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Judo

Karaté

Lutte

Motonautisme

Natation

Natation synchronisée

Pelote basque

Pentathlon moderne

Plongeon

Rugby à 7

Rugby à XV

Taekwondo

Tennis

Tennis de table (2 sportifs avec au moins une médaille)

Tir (37 sportifs avec au moins une médaille)

Tir à la corde (6 sportifs avec au moins une médaille)

Tir à l'arc (24 sportifs avec au moins une médaille)

Triathlon (4 sportifs avec au moins une médaille)

Voile (79 sportifs avec au moins une médaille)

Volley-Ball  (12 sportifs avec au moins une médaille)

Water-polo (24 sportifs avec au moins une médaille)

Jeux olympiques d'hiver

Biathlon (34 sportifs avec au moins une médaille)

Bobsleigh (4 sportifs avec au moins une médaille)

Combiné nordique (5 sportifs avec au moins une médaille)

Curling (4 sportifs avec au moins une médaille)

Patinage artistique (12 sportifs avec au moins une médaille)

Saut à ski (1 sportif avec au moins une médaille)

Ski acrobatique (13 sportifs avec au moins une médaille)

Ski alpin (33 sportifs avec au moins une médaille)

Ski de fond (9 sportifs avec au moins une médaille)

Snowboard (10 sportifs avec au moins une médaille)

Porte-drapeau français

Historique 

Les Jeux olympiques de 1920 sont marqués par la première apparition du drapeau olympique et par le premier serment olympique. En 1912, Raoul Paoli est le premier français porteur officiel du drapeau français lors d'un défilé olympique.

Camille Mandrillon prononce le serment olympique en 1924 (Léo Lacroix en 1968, et Surya Bonaly en 1992).

Jules Noël est le seul à avoir conduit la délégation française aux Jeux d'été par deux fois. Il apparaît, drapeau en main, dans le film L'As des as (1982) qui reprend un extrait du documentaire Les Dieux du stade (aux Jeux d'hiver, cet honneur est revenu à James Couttet).

Aux Jeux olympiques d'été, Marie-José Pérec en 1996, en athlétisme ( et ), et les judokas David Douillet en 2000, Teddy Riner en 2016 (catégorie lourds) et Clarisse Agbegnenou en 2020 (catégorie moins de 63 kg) sont les seuls athlètes français à avoir obtenu un titre olympique individuel en tant que porte-drapeau, alors qu'aux Jeux d'hiver, cet honneur est revenu à Fabrice Guy en 1992 (combiné nordique), à Carole Montillet en 2002 (descente en ski alpin) et à Martin Fourcade en 2018 (biathlon).

Liste des porte-drapeau conduisant la délégation française lors des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques d'été et d'hiver 

Légende

Jeux olympiques en France

Pays hôte 
La France est l'hôte des Jeux olympiques à six reprises :

Candidature de la France 

Outre les éditions organisées en France, le Comité national olympique et sportif français est à d'autres reprises candidat à l'organisation des Jeux olympiques en France.
 1919 : la ville d'Anvers est préférée à Lyon pour l'organisation des Jeux d'été de 1920.
 1963 : Lyon est à nouveau éliminée pour l'organisation des Jeux de 1968, la ville de Mexico étant désignée au scrutin final.
 1986 : après les Jeux d'été de 1900 et 1924, Paris est une nouvelle fois candidate, mais battue par Barcelone pour les Jeux de 1992.
 1997 : Lyon et Lille sont candidates pour les Jeux olympiques d'été de 2004. La première est écartée par le CNOSF au profit de Lille. La candidature lilloise, portée par Pierre Mauroy, n'est finalement pas retenue dans la liste finale par le CIO.
 2001 : à Moscou, lors de la  du Comité international olympique, les Jeux de 2008 sont attribués à Pékin, Paris étant éliminée dans le deuxième et dernier tour, en troisième position derrière la capitale chinoise et Toronto.
 2005 : la capitale française connaît un nouvel échec pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2012. À Singapour, le , les membres du CIO choisissent Londres au dernier tour par 54 voix contre 50.
 2007 : les villes d'Annecy et de Grenoble sont candidates pour les Jeux d'hiver de 2014 mais, après l'échec de Paris 2012, le CNOSF retire ces candidatures.
 2009 : Annecy est choisie par le CNOSF comme ville requérante française pour les Jeux d'hiver de 2018 mais arrive troisième et dernière du vote du CIO le .

Membres français du Comité international olympique

Président du CIO 
 Baron Pierre de Coubertin (de 1896 à 1925)

Anciens sportifs olympiques devenus membres du CIO 
 Albert Glandaz (aviron; de 1913 à 1943)
 Justinien Clary (tir; de 1920 à 1933)
 Armand Massard (escrime; de 1946 à 1971)
 Jean de Beaumont (tir; de 1951 à 1990)
 Jean-Claude Killy (ski alpin; de 1995 à 2014)
 Guy Drut (athlétisme; depuis 1996)
 Tony Estanguet (canoë; de juillet 2013 à août 2021)
 Jean-Christophe Rolland (aviron; depuis septembre 2017)
 Martin Fourcade (biathlon; depuis février 2022)

Autres personnalités membres du CIO 
 Ernest Félix Callot (gymnastique; de 1894 à 1912)
 Henry Hébrard de Villeneuve (escrime; de 1900 à 1911)
 Albert Bertier de Sauvigny (de 1904 à 1920)
 Abel Ballif (cyclisme; de 1911 à 1913)
 Marie Charles Jean Melchior de Polignac (de 1914 à 1950)
 François Piétri (escrime; de 1934 à 1966)
 Maurice Herzog (alpinisme; de 1970 à 1994)
 Philippe Chatrier (tennis; de 1988 à 1994)
 Henri Sérandour (water-polo ; de 2000 à 2007)
 David Lappartient (cyclisme; depuis février 2022)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 France aux Jeux paralympiques

Liens externes 
 Comité national olympique et sportif français
  France aux Jeux olympiques sur sports-reference.com
  L'intégralité des rapports officiels des Jeux olympiques par le Comité international olympique sur le site LA84 Foundation
 Le dictionnaire des médaillés olympiques français : site de l'éditeur
 Le dictionnaire des médaillés olympiques français : blog de l'auteur

Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France